Dobrovský bzw. Dobrovsky steht für:

 Josef Dobrovský (1753–1829), böhmischer Theologe, Philologe und Slawist
 (40440) Dobrovský, nach Josef Dobrovský benannter Asteroid

Siehe auch:
 Dobrowsky
 Dombrowsky